cdp.pl (до 21 сентября 2012 назывался CD Projekt Sp. z o.o.) — польский издатель компьютерных игр.

Компания была основана в мае 1994 года Марчином Ивиньски () и Михалом Кичиньски (). Изначально она занималась изданием и распространением программ на территории Польши. CD Projekt Sp. z o.o. (позже cdp.pl) стала первым польским издателем программ на CD, и долгое время была единственной польской компанией, специализирующейся на издании компьютерных игр и обучающих программ. В ноябре 2014 года компания стала независимой от CD Projekt.

В апреле 2020 года компания объявила о банкротстве из-за ситуации с коронавирусом в Польше.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр Польши
Издатели компьютерных игр
Компании, упразднённые в 2020 году